Боков, Пётр:
 
 Боков, Пётр Тимофеевич (? — ?) — советский футболист.
 Боков, Пётр Устинович (1921—1984) — Герой Социалистического Труда.